Ланце́тники:
 Ланцетники  — класс из подтипа бесчерепных.
 Ланцетники () — род из семейства ланцетниковых класса ланцетники.